

Sigle 
 Lavagna interattiva multimediale – dispositivo elettronico interattivo
 Libreria Musicale Italiana – editore musicale
 Light intensity medium – intensità luminosa media, in aviazione
 Livello di Inquinamento da Macrodescrittori – indice che stima il grado di inquinamento causato da fattori chimici e microbiologici dei corsi d'acqua

Codici 
 LIM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Jorge Chávez di Lima (Perù)
 lim – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua limburghese
 LIM – codice ISO 3166-2:PE della regione di Lima (Perù)

Geografia
 Lim – fiume che scorre in Serbia, Montenegro e Bosnia ed Erzegovina
 Lim – città vietnamita capitale del distretto di Tien Du

Matematica 
 Lim – limite

Persone
Lim – rapper e produttore discografico francese
Alfredo Lim – politico e poliziotto filippino di origini cinesi
Alizé Lim – tennista francese
Eddie Lim – cestista filippino
Peter Lim – imprenditore singaporiano
Valerie Lim – modella singaporiana
Lim Chai-min – calciatore sudcoreano
Lim Hyun-gyu – lottatore di arti marziali miste sudcoreano
Lim Kwan-shik – ex calciatore sudcoreano
Lim Kye-sook – ex hockeista su prato sudcoreano
Lim Sang-hyub – calciatore sudcoreano
Lim You-hwan – calciatore sudcoreano
Lim Zoong-sun – ex calciatore nordcoreano

Note